Likens ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Elden Likens (* 1935), US-amerikanischer Ökologe
 Jeff Likens (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Sylvia Likens (1949–1965), US-amerikanisches Mordopfer, siehe Mordfall Sylvia Likens